Les Vaccaro sont une famille d'artistes italiens, des peintres  napolitains des , dont les principaux membres sont : 
 Lorenzo Vaccaro (1655-1706), sculpteur, architecte, orfèvre et peintre italien de la fin de l'ère baroque et son fils :
 Domenico Antonio Vaccaro (1678 - 1745), sculpteur, architecte et peintre italien baroque de l'école napolitaine.
 Andrea Vaccaro (1604 - 1670), peintre italien baroque de l'école napolitaine. 
 Nicola Vaccaro (1640–1709), peintre italien, fils du précédent.

Vaccaro